Фимбулвинтер (также Фимбульветр, , ; дословно — «великанская зима») — апокалиптическая трёхлетняя зима, предшествующая Рагнарёку в германо-скандинавской мифологии.

Зима Фимбулвинтер наступила после смерти Бальдра и длилась вплоть до самой битвы на поле Вигрид.

Приход Фимбулвинтер будет сопровождаться многочисленными распрями и вооружёнными конфликтами, которые будут происходить даже между ближайшими родственниками.

В поэме «Речи Вафтруднира» (Vafþrúðnismál), входящей в состав Старшей Эдды, Один задаёт вопрос о том, кто из человечества переживёт Фимбулвинтер. Вафтруднир отвечает, что выживут, укрывшись в роще Ходдмимир, два человека — Лив и Ливтрасир, которые вновь дадут начало человеческому роду.

Некоторые исследователи отмечают, что трёхлетняя зима Фимбулвинтер приведёт к тому, что все моря промёрзнут до дна, и Нагльфар, освобождённый из Царства Хель потопом, вызванным Ёрмунгандом, в результате не приплывёт на поле Вигрид для последней битвы против асов, а приедет туда по льду, как на санях.

По мнению ряда климатологов, в основе легенды о Фимбулвинтер лежит резкое похолодание VII в. до н. э., положившее конец скандинавскому бронзовому веку с его тёплым и мягким климатом.

В Швеции, Дании и Норвегии термин Fimbulvinter используется в разговорной речи для обозначения особенно суровой зимы.

Отсылки в искусстве 

В серии книг Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня» (а также в сериале HBO «Игра престолов») действия разворачиваются в период наступления Великой зимы, пробуждающей хтонические силы и угрожающей всему живому. Во втором романе серии «Битва королей» мейстеры объявляют о конце лета, которое длилось десять лет, два месяца и шестнадцать дней — самое долгое лето на памяти живущих. В вымышленном мире Вестероса его должна будет сменить такая же долгая зима. В экстремальном случае зимой в Вестеросе может даже наступить Долгая Ночь, когда солнце не всходит годами. Впрочем, на памяти людей такое происходило только однажды. 

Также долгая зима фигурирует в классическом английском фэнтези Клайва Степлза Льюиса "Лев, колдунья и платяной шкаф".

См. также 
 Конец света
 Рагнарёк
 Эсхатология
 Вулканическая зима
 Ядерная зима

Примечания 

Скандинавская мифология
Война в мифологии